Храм Святой Анны — католический храм в городе Екатеринбург. Административно относится к Уральскому деканату Преображенской епархии (с центром в Новосибирске), возглавляемой епископом Иосифом Вертом. Расположен по адресу: ул. Гоголя, д. 9.

Настоятель — священник Антоний Гсель. 

В храме работают Сёстры Конгрегации миссионерок католического апостольства (сёстры паллоттинки).

При храме есть воскресная школа, библиотека духовной литературы.

История 
В 1876 году Екатеринбургская католическая община решила взяться за организацию постройки костёла в своём городе. Для ведения дел община избрала старост, среди которых был Альфонс Фомич Поклевский-Козелл. 

Получив разрешение на строительство, екатеринбургские католики оказались перед проблемой изыскания материальных средств для него. Часть денег собрали сами прихожане, однако без щедрой помощи А. Ф. Поклевского-Козелл храм ещё долгое время оставался бы лишь мечтой прихожан: к собранной по подписке тысяче рублей он добавил недостающие 19 тысяч. 

День освящения пришёлся на 4 ноября 1884 года. Освящение началось в 10 утра, поочерёдно на каждом из трёх алтарей было отслужено по одной обедне. Из трёх присутствовавших ксендзов один священнослужитель прибыл из Перми. Богослужение велось на латинском языке. 

После революции 1917 года настоятель храма был расстрелян, храм был разорён, в стенах здания в советский период истории располагались библиотека, детский сад, автовокзал. В начале 60-х годов здание храма было снесено.

Восстановление нормальной деятельности Католической церкви в России началось в начале 90-х годов XX века. После регистрации католического прихода было получено разрешение на строительство храма почти на том же месте, где стояло историческое здание церкви. Новый храм был построен на месте бывшей хозяйственной пристройки к разрушенному храму. Храм был освящён Апостольским администратором Западной Сибири епископом Иосифом Вертом 30 июля 2000 года.

Архитектура и внутреннее убранство 
Старый храм был построен в неоготическом стиле, в плане имевшем простую прямоугольную форму. Композиционное решение главного фасада симметричное, с единственной башней. На фасаде практически отсутствует скульптурный декор. В конструктивном решении костёл Св. Анны также довольно прост: применены лишь простые контрфорсы с целью укрепления стен. Главный фасад имеет единственный портал. Башня-колокольня увенчана 8-гранным барабаном с возвышающимся крестом). Был разрушен в 1960-е годы.

Интерьер современного храма отображает традиционное убранство католической церкви. Алтарь храма украшен триптихом, посвящённым церковным таинствам. В алтарной части храма размещены статуи Св. Анны и Св. Иосифа.

От старого храма сохранились только два предмета, ставшие теперь достопримечательностями церкви св. Анны — икона, сюжетом которой стало искушение Иисуса фарисеями, и статуя Иисус Пылающее Сердце.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Приходской сайт
 О храме на сайте кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске
 Католики Екатеринбурга отметили 130-летний юбилей

Анны
Екатеринбург
Екатеринбург